Phenix eller Phénix kan syfta på:

 Phenix (mytologi)  – kung av Fenicien och son till kung Agenor, inom den grekiska mytologin
 Phénix (tidskrift) – en fransk tidskrift
 Phenix City – ett samhälle (city) i Russell County i delstaten Alabama, USA
 Phénix kärnkraftverk – en fransk bridreaktor
 Superphénix – en fransk bridreaktor
 Île Phénix – en ö i Québec

Se aven
 Fenix (olika betydelser) – flera
 Phoenix (olika betydelser) – flera